Rudolz steht für:

 Rudolz (Gemeinde Waldkirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Waldkirchen an der Thaya, Niederösterreich

Rudolz ist der Familienname folgender Personen:

 Hartwig Rudolz (* 1955), deutscher Sänger, Schauspieler, Regisseur und Choreograph